Sankt Michaelskatedralen i Tjerkasy (ukrainska: Свято-Архангело-Михайлівський кафедральний собор) är en ortodox katedral i Ukraina. Den är i bysantinsk stil och med 74 meter den högsta ortodoxa kyrkan i Ukraina. 
 
Genom ett beslut av den heliga synoden 9 augusti 1992 återupplivades Tjerkasy stift, vilket innebar att frågan om byggandet av en katedralen blev aktuell då staden Tjerkasy inte hade en lämplig kyrka. Katedralen blev bygget nära en tidigare kyrkogård ved den tidigare Sankt Nikolaus kyrka, som förstördes på 1930-talet och blev därefter avrättning- och begravningsplats för "nationens fiender". Senare byggdes en nöjespark på platsen. Byggandet av katedralen påbörjades 1994 och varade i sex år, till 2000, efter ytterligare två års arbete med insidan av katedralen blev den invigt 9 augusti 2002, alltså exakt på 10-årsdagen for återupplivades Tjerkasy stift. I katedralen finns ett relikskrin med reliker av martyren Sankt Macarius Kanevsky, som 1678 blev dödad av tatarer i Kaniv. 

Tjerkasy stift tillhör den Ukrainsk-ortodoxa kyrkan som ligger under Moskvas Patriarkat.

Katedralen är 58 meter lång, 53 meter bred och 74 meter hög, vilket gör den till den högsta ortodoxa kyrkan i Ukraina. Den har en kapacitet på 12 000 stående besökare. Nära Katedralen byggs nu det högsta klocktornet i Ukraina, som när det blir klart blir 130 meter högt. 

Katedralen är uppkallad efter ärkeängeln Mikael.

Källor 
 Протоієрей Анатолій Чортополох (Черкаси) Освячення найбільшого православного храму в Україні // повідомл. за 1 вересня 2002 року на Офіційний сайт Української Православної Церкви (МП)  
 ЧЕРКАСИ. Найбільший храм України відзначив престольне свято. // інф. за 22 листопада 2006 року на www.orthodoxy.org.ua «Православіє в Україні» (Інтернет-видання УПЦ)  
 33. Козацький край. // Автомобільна прогулянка Україною. Путівник., К.: Балтія-Друк, s. 337 
 The highest Orthodox Cathedral of Ukraine is located in Cherkasy - Cherkasy travel 

Tjerkasy
Domkyrkor i Ukraina
Kyrkobyggnader invigda 2002
2002 i Ukraina
Byggnader i Tjerkasy oblast